O termo horizonte pode referir-se a:

Horizonte - linha imaginária que separa a terra ou o mar do céu.
Sentido horizontal - relativo ao horizonte.
Horizonte (solo) - cada uma das camadas horizontais constitutivas de um solo.
Horizonte de partículas
Editora Horizonte - Editora com foco em produção de conteúdo sobre sustentabilidade e meio ambiente

Municípios do Brasil
Horizonte - município do Ceará.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos